Una cereceda es un cerezal, esto es, un sitio poblado de cerezos. También puede referirse a:

Lugares

en España 
 Cereceda, en el municipio asturiano de Allande.
 Cereceda, en el municipio asturiano de Piloña.
 Cereceda, en el municipio abulense de La Carrera.
 Cereceda, en el municipio burgalés de Oña.
 Cereceda, en la entidad local menor de Nava de Ordunte en el municipio burgalés de Valle de Mena.
 Cereceda, en el municipio cántabro de Rasines.
 Cerecedas, en el municipio cántabro de Argoños.
 Cereceda, en el municipio guadalajareño de Pareja.
 Cereceda de la Sierra, localidad y municipio salmantino.
 La Cereceda, en el municipio ciudadrealeño de Fuencaliente.
 Río Cereceda, río que transcurre en el término municipal de Fuencaliente.

Personas
Andrés de Cereceda, tesorero y cuestor real, citado por cronistas de Indias.
Francisco Cereceda, ingeniero y político chileno.
Miguel Cereceda, teórico y crítico español de arte.
Nelson Cereceda, futbolista chileno.
Roberto Cereceda, futbolista chileno.
 Guillermo Cereceda (1844–1919), compositor y director de orquesta (ca:)
Miguel Cereceda Jolkiewsky (Montevideo 2/12/1961). Maestro especializado en personas con discapacidad. Actor y Director teatral, co - fundador del GTI Teatro de Todos, elenco - taller de artes inclusivo.